Ларанжал (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Ларанжал (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.